Verres ou Verrès de son vrai nom Caius Licinus Verres  fut un homme d'État romain. 
 Verrès est une commune italienne de la basse Vallée d'Aoste